Revolución Amarilla puede referirse a los siguientes eventos:

 Revolución de Abril: guerra civil venezolana acaecida en 1870.
 Revolución EDSA: serie de protestas en Filipinas que comenzaron en 1983.